Rosulje je lahko:
 Rosulje, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Rosulje, Pale (Bosna in Hercegovina)
 Rosulje, Tešanj (Bosna in Hercegovina)
 Rosulje, Uskoplje (Bosna in Hercegovina)
 Rosulje, Hrvatska Kostajnica (Hrvaška)